

Francia
Cagnano – comune nel dipartimento dell'Alta Corsica.

Italia
Cagnano – frazione di Pojana Maggiore in provincia di Vicenza
Cagnano Amiterno – comune in provincia dell'Aquila.
Cagnano Varano – comune provincia di Foggia.